Tiniebla Eterna es el enemigo final del videojuego Final Fantasy IX.

Descripción 
Su intención es la de destruir el universo para devolverlo a la nada, donde nada sea creado. Con ello desea detener el sufrimiento de todo el mundo, defendiendo que así se acabaría el miedo a la muerte. Tras su derrota a manos de los protagonistas, el juego termina y todo vuelve a la normalidad.
Es el último jefe aunque no se sabe nada de él hasta el último momento, por lo que no es de gran importancia en la trama principal.

Es débil a los ataques con elemento sacro, posee 54100 puntos de VIT, 9999 PM y se encuentra en nivel 69, aunque es el enemigo final no es el más poderoso del juego, este título lo tiene Ozma.

Personajes de Final Fantasy